Amerikai Egyesült Államok
Cripple Creek (Colorado)
Cripple Creek (Virginia)